Open city (englisch für Offene Stadt) steht für:
 Open City – Jäger und Gejagte, koreanischer Film
 Open City (Zeitschrift), New Yorker Literaturzeitschrift
 OpenCity, ein Computerspiel